Etkin ist der Familienname folgender Personen:

 Mariano Etkin (1943–2016), argentinischer Komponist und Musikpädagoge
 Róża Etkin (1908–1945), polnische Pianistin